Vavá puede referirse a:
Edvaldo Izidio Neto (1934-2002), futbolista brasileño apodado Vavá; 
Luciano Sánchez (1944-????), exfutbolista español apodado Vavá II; o
Vavá, un programa de Radio Nacional de España.